Појам Севан () може да се односи на:
 Севан - највеће језеро на Кавказу. Налази се у источној Јерменији у марзу Гехаркуник. 
 Севан (град) - град у Јерменији. Други по величини град у марзу Гехаркуник.
 Севанско полуострво - полуострво језера Севан.
 Севанске планине - планина источно од језера Севан
 Севанска котлина - котлина у источном делу Јерменске висоравни (источна Јерменија).
 Источносеванске планине - планински ланац у југоисточној Јерменији.
 Севанаванк - манастир у Јерменији из 9. века